

Biologia 
Padre – genitore maschile di qualunque specie animale

Cinema 
Padre – film diretto da Dante Testa e Gino Zaccaria (1912)
Padre (Sorrell and Son) – film diretto da Herbert Brenon (1927)
Padre (Sorrell and Son) – film diretto da Jack Raymond (1934)
Padre (The Padre) – film diretto da Giada Colagrande (2016)
Padre (The Padre) – film diretto da Jonathan Sobol (2018)

Religione 
Padre – titolo reverenziale usato per i sacerdoti cattolici
Dio Padre – appellativo dato in alcune religioni al dio supremo
Padre spirituale – consulente religioso
Padre della Chiesa – denominazione attribuita ad alcuni teologi cristiani antichi di particolare rilevanza dottrinale

Personaggi 
Padre – personaggio del manga Fullmetal Alchemist
Padre – personaggio della serie animata Nome in codice: Kommando Nuovi Diavoli